Klarwasser bezeichnet:
sediment- und nährstoffarme Fließgewässer, siehe Klarwasserfluss
aufbereitetes Abwasser, das hygienisch unbedenklich ist, aber keine Trinkwasserqualität besitzt, siehe Grauwasser